Бара́н может означать:

В биологии 
 Баран — мужская особь домашней овцы (Ovis aries).
 Бараны () — род парнокопытных животных семейства полорогих.
 В их числе, помимо домашней овцы:
 баран Далла,
 снежный баран.
 Баран (порода кроликов) — название нескольких пород кроликов с длинными отвислыми ушами.

Персоналии 
 Баран Косари — иранская актриса.

Топонимы

Населённые пункты 
 Баран — город и муниципалитет в юго-восточной части индийского штата Раджастхан.
 Баран — деревня в Межевском районе Костромской области России.
 Баран — село в Судиславском районе Костромской области России.

Реки 
 Баран — река в Могилёвской области Белоруссии, приток Домсы.
 Баран — река в Костромской области России, приток Межи.
 Баран — река в Винницкой области Украины, приток Южного Буга.

Другое 
 Баран — остров в Охотском море.
 Баран — округ в индийском штате Раджастхан.
 Баран — муниципалитет в Бразилии.
 Баран — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна.
 Баран-де-Сан-Жуан — район в Португалии.
 Баран-де-Сан-Мигел — населённый пункт и район в Португалии.
 Баран-ди-Антонина — муниципалитет в Бразилии.
 Баран-ди-Гражау — муниципалитет в Бразилии.
 Баран-ди-Кокайс — муниципалитет в Бразилии.
 Баран-ди-Котежипи — муниципалитет в Бразилии.
 Баран-ди-Мелгасу — муниципалитет в Бразилии.
 Баран-ди-Монти-Алту — муниципалитет в Бразилии.
 Баран-ду-Триунфу — муниципалитет в Бразилии.

См. также 

 «Баран с пятью ногами» — французский кинофильм.
 Бараньи лбы — форма рельефа.
 Гриб-баран — то же, что и грифола курчавая.